Tutton ist der Familienname von:
 Alfred Edwin Howard Tutton (1864–1938), britischer Mineraloge

Sonstiges:
 Tutton Point, Landspitze der Liard-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis